Nuculana crenulata är en musselart som först beskrevs av Arthur Adams 1856.  Nuculana crenulata ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
crenulata